Сойомбо — монголізована форма санскритського терміна Сваямбху (самонароджений). Має кілька самостійних значень:

 Сойомбо (писемність)
 Сойомбо (символ)